Госайрхат:

 Госайрхат — город в центральной части Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Госайрхат — подокруг в центральной части Бангладеш. Входит в состав округа Шариатпур.